Kuhnau ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Kuhnau (1660–1722), deutscher Komponist und Schriftsteller des Barock

Kuhnau steht für:
 Kuhnau (poln. Kuniów), schlesische Ortschaft

Siehe auch:
 Kühnau